Toponímia:
 Cerezo (Extremadura), municipi de la província de Càceres (Extremadura)
 Cerezo de Río Tirón, municipi de la província de Burgos (Castella i Lleó)
 Cerezo de Abajo, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Cerezo de Arriba, municipi de la província de Segòvia (Castella i Lleó)
 Arroyo Cerezo, llogaret del municipi de Castellfabib (el Racó d'Ademús, País Valencià)
 Biografies:
 Enrique Cerezo Senís (València, 1908 - Mèxic, 1985), advocat i polític valencià 
 Enrique Cerezo Torres (Madrid; 1948), president de l'Atlético de Madrid des del 2003 
 Mateo Cerezo (Burgos, 1626 - Madrid, 29 de juny de
 Pere Cerezo i Hernáez (Girona, 1890 - Buenos Aires, 1977), polític català 
 Víctor de Cerezo (Cerezo de Río Tirón, Burgos, ~800 - Quintanilla de las Dueñas, ~850), prevere i anacoreta castellà venerat com a sant 
 Miscel·lània: Cerezo Osaka, club de futbol japonès de la ciutat d'Osaka